«El Colorado» puede referirse a:

 El Colorado, localidad de la Provincia de Entre Ríos, Argentina;
 El Colorado, localidad de la Provincia de Formosa, Argentina;
 El Colorado, localidad de la Provincia de Santiago del Estero, Argentina;
 El Colorado, localidad y centro de esquí en la provincia de Santiago, Chile;
 El Colorado, pedanía de España;
 El Colorado, localidad de Dolores Hidalgo, Guanajuato, México;
 El Colorado, cerro en General Pánfilo Natera, Zacatecas, México;
 El Colorado, caleta y puerto en Madre de Dios, Perú.